Люботи́нский проспект — проспект в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Заставской до Рощинской улицы, где переходит в Сызранскую улицу.

История 
Название Люботинский проспект известно с 1908 года; дано по городу Люботину Харьковской губернии Российской империи.

Первоначально проходил от Рощинской улицы до Витебского проспекта. Участок от Заставской улицы до Витебского проспекта закрыт в 1950-е годы.

Достопримечательности 
 Завод «Скания-Питер»
 Хлебтранс
 Автопарк № 1 ОАО «Спецтранс»
 Петербурггаз

Примечания

Литература 
 
 
 

Люботин